Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Metalac Sisak i time se plasirao u viši rang. Iz 1. ŽNL Sisačko-moslavačke su u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispali NK Libertas Novska i NK Nacional Stari Grabovac.

Tablica

Izvori 

 NK Sokol Velika Ludina: Seniori 1999./2000. 1. ŽNL

1999-2000
sisačko-moslavačka-1